Valentine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barry D. Valentine
 E.W. Valentine
 J. Manson Valentine